James Wood kan syfta på flera personer:
James Wood (kritiker), brittisk litteraturvetare
James Wood (politiker), amerikansk politiker